Хадли има више значења:
 Хадли (Њујорк)
 Хадли (Минесота)